John Flamsteed — astrônomo inglês
Designação de Flamsteed
Flamsteed (cratera) — cratera lunar
4987 Flamsteed

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos